Kronawetter ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Kronawetter (1838–1913), österreichischer linksliberaler Politiker
 Karl-Heinz Kronawetter (* 1963), österreichischer Theologe
 Robert Kronawetter (1850–1910), österreichischer Landschaftsmaler, signierte als R. Alott

Siehe auch: Kronawitter